Buaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Buaran (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Buaran, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Buaran (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,66), Jawa Tengah, 
 Buaran, Brebes, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar